Miesenberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Miesenberg (Gemeinde Höhnhart), Ortschaft von Höhnhart, Bezirk Braunau, Oberösterreich
 Miesenberg (Gemeinde Kefermarkt), Ortschaft von Kefermarkt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Miesenberger